National Soccer League (1994–95) – dziewiętnasta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dziewiętnastym sezonie wystąpiło 13 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Melbourne Knights, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Adelaide City.

Uczestnicy sezonu 1994–95 
 Adelaide City
 Brisbane Strikers
 Heidelberg United
 Marconi Fairfield
 Melbourne Knights
 Melbourne Zebras
 Morwell Falcons
 Parramatta Eagles 
 South Melbourne FC
 Sydney United 
 Sydney Olympic
 West Adelaide
 Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1993–94, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1993–94.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 4 punkty.
2 Mecz, który zakończył się remisem był rozstrzygany w konkursie rzutów karnych. Za wygranie meczu po rzutach karnych przyznawano 2 punkty, a za przegrany 1 punkt.
3 W wyniku połączenia zespołów Melbourne Zebras, Bulleen Lions i Box Hill Inter w 1996 roku, zespół występował od 1997 roku w 1 stanowej lidze, stanu Wiktoria.
4 Parramatta Eagles od kolejnego sezonu występował w 1 stanowej lidze, stanu Nowa Południowa Walia.
5 Heidelberg United od kolejnego sezonu występował w 1 stanowej lidze, stanu Wiktoria.

Seria finałowa

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1995

Melbourne Knights PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Mark Viduka (Melbourne Knights)
Trener roku:Zoran Matic (Adelaide City)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 4 lutego 2011].

National Soccer League
1994 w Australii
1995 w Australii
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej